Osoby:
 Vincenzo Bellini – włoski kompozytor operowy
 Alberto Bellini – włoski siatkarz, grający na pozycji przyjmującego
 Davide Bellini – włoski siatkarz
 Jacopo Bellini – włoski malarz
 Gentile Bellini -  włoski malarz, syn Jacopo
 Giovanni Bellini – włoski malarz, syn Jacopo, brat Gentile
 Giacinto Bellini - włoski malarz, aktywny w epoce baroku
 Gianpaolo Bellini – włoski piłkarz występujący na pozycji środkowego obrońcy
 Hilderaldo Bellini – brazylijski piłkarz

Zespoły muzyczne
 Bellini – zespół muzyczny

Inne:
 Bellini – koktajl alkoholowy

Miejscowości:
 Vellezzo Bellini – miejscowość we Włoszech